«Махрам Тегеран» — иранский баскетбольный клуб из города Тегеран.

История 
Махрам образован в 1999 году и принадлежит продовольственной компании "Махрам". Свой первый чемпионат клуб выиграл в 2008 году, и после этого становился чемпионом страны 4 раза подряд. В 2009 команда выиграла Кубок чемпионов ФИБА Азия, а в 2010 защитила свой титул. В 2012 году команда впервые не выиграла чемпионат, став вторым. После этого команда становилась чемпионом однажды, в 2015 году.

Результаты выступлений

Основной состав

Главные тренеры 
  Хассан Негахдари (2004–2005)
  Мохаммад Мехди Изадпанах (2005–2006)
  Раденко Орлович (2006–2007)
  Мостафа Хашеми (2007–2010)
  Мехран Шанинтаб (2010–2011)
  Мостафа Хашеми (2011–2012)
  Меми Бечирович (2012–2013)
  Мостафа Хашеми (2013– )

Известные игроки 
  Николоз Цкитишвили
  Хамед Хаддади
  Каспарс Камбала
  Джексон Вроман

Примечания

Ссылки 

Баскетбольные клубы Ирана
B